Elaeochytris cachroides är en flockblommig växtart som beskrevs av Edward Fenzl. Elaeochytris cachroides ingår i släktet Elaeochytris och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cachroides